Финал Кубка Молдавии по футболу 2015 состоялся 24 мая 2015 года на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. В нём встречались «Шериф» (в качестве номинального хозяина) и «Дачия». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по местному времени. Победу одержал тираспольский клуб, тем самым завоевав восьмой Кубок Молдавии в своей истории.

Путь к финалу

Выбор даты и места проведения 

В 2009 и 2010 году обе команды уже встречались в финале Кубка страны, оба раза победу одерживал тираспольский клуб со счётом 2:0.

27 января исполнительный Комитет ФМФ принял решение, что Кубок Молдовы пройдет 24 мая на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. 30 апреля в результате жеребьевки номинальным хозяином был выбран «Шериф».

19 мая в продажу поступили билеты, цена которых варьировалась от 30-100 молдавских лей.

22 мая 2015 года стало известно, что матч обслужит бригада иностранных судей. Главным судьёй матча был назначен Оливер Драхта (Австрия), а его помощниками Стефан Кюр и Андреас Витшниг. Четвёртым судьей стал молдавский арбитр — Александр Тян.

Отчёт о матче

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФМФ
 Протокол Кубка Молдавии 2014/15 на сайте ФМФ
 Протокол матча на сайте soccerway.com
 Протокол матча на сайте sports.md
 Протокол матча на сайте fc-sheriff.com
 "Осы" ужалили Исой
 "Шериф" завоевал Кубок Молдовы

2015
Футбол в Европе в 2015 году
Спорт в Молдавии в 2015 году
Матчи ФК «Шериф»
События 24 мая
Май 2015 года
Спортивные соревнования в Кишинёве